Gillum ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Gillum (* 1979), US-amerikanischer Politiker
 Gerald Earl Gillum (* 1989), US-amerikanischer Rapper, siehe G-Eazy
 William McKinley Gillum (1904–1966), US-amerikanischer Blues- und Hokum-Musiker, siehe Jazz Gillum